Samba hace referencia a varios artículos:

Baile
Samba (baile brasileño)
Samba (baile de salón) 
Samba de Gafieira, samba de salón brasileña.

Música 
 Samba (música)
 Samba rock, subgénero de samba.

Cine 

 Samba, película hispano-brasileña de 1965 protagonizada por Sara Montiel.
 Samba, película india de 2004.
  Samba, película francesa de 2014.

Personas 
 Christopher Samba, futbolista de Queens Park Rangers.
 Cherno Samba, futbolista.

Divisiones administrativas 
 Samba (Angola), localidad en la provincia de Luanda (Angola).
 Distrito de Samba, en el estado de Yamu y Cachemira, India.
 Samba (India), ciudad capital del distrito indio homónimo.

Informática 
 Samba (software), sistema informático de redes de código abierto.

Marcas 
 Talbot Samba, modelo de la marca automovilística Talbot producido entre 1981 y 1986.

Mitología
 Samba (hijo de Krisná), uno de los hijos del dios Krisná.
 Samba-purana, texto religioso hinduista acerca de la curación de la lepra de Samba gracias al dios del Sol.

Además
 Samba (apnea), pérdida de control muscular previo al síncope.
 Samba de Amigo, videojuego de ritmo desarrollado por Sonic Team y lanzado por Sega